Marija Ana Portugalska (1843.–1884.), kćer Ferdinanda II. Portugalskog iz vladarske kuće Braganza-Sachsen-Coburg-Gotha, supruga Jurja I. Saskog
Marija Ana Portugalska (1861. – 1942.), kćer Mihovila I. Portugalskog, supruga Vilima IV. Luksemburškog